Kroatië
 Dolovo (Dobrinj), een plaats in de Kroatische gemeente Dobrinj

Servië
 Dolovo (Pančevo), een plaats in de Servische gemeente Pančevo
 Dolovo (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin